Деревообро́бний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Деревообробний провулок — провулок у місті Київ.
 Деревообробний провулок — шість провулків у місті Одеса.
 Деревообробний провулок — провулок у місті Полтава.

Провулки